Oracle, dans l'univers des comics, peut faire référence à :
 Oracle (DC Comics), fut l'identité secrète  de Barbara Gordon dans l'Univers DC.
 Oracle (Marvel Comics), est le nom de code Lady Sybil dans l'Univers Marvel, c'est une alien de race inconnue faisant partie de la Garde Impériale Shi'ar.